Agrupación de Comunicaciones 601, unidad del Ejército Argentino creada en 1986.
 Agrupación de Comunicaciones 601 (Capital Federal), unidad del Ejército Argentino que existió entre 1964 y 1985.